

Toponyme

Château de Montferrand, commune de Banassac en Lozère, dans l'ancienne province du Gévaudan ;
 Château de Montferrand, à Montferrand-du-Périgord en Dordogne ;
 Château de Montferrand dans l'Aude ;
 Château de Montferrand à Lagnieu dans l'Ain ;
 Château de Montferrand, au Pic Saint-Loup dans l'Hérault.

Forteresse de Montferrand-Ba`rin en Syrie

Montferrand